Casper Ehrenborg kan syfta på bland andra:

 Casper Ehrenborg (justitieombudsman).
 Casper Ehrenborg (militär).